Brithdir é uma vila que se situa na parte norte do Vale do Rhymney, na cidade do condado de Caerphilly e dentro dos limites históricos de Glamorgan, Gales.

Ela foi fundada no início do século XX para proporcionar habitação para os homens que trabalhavam nas minas de carvão locais, incluindo a Mina de Carvão de Elliot. A vila é servida pela Brithdir railway station.

Ligações externas 
www.geograph.co.uk : fotos de Brithdir e áreas ao redor

Vilas do País de Gales